Цивилево — название нескольких населённых пунктов:
 Цивилево — деревня в Солецком районе Новгородской области.
 Цивилево — деревня в Спировском районе Тверской области.